gromada Podlesie (powiat biłgorajski)
 gromada Podlesie (powiat lubaczowski)
 gromada Podlesie (powiat tyski) (pszczyński/tyski)
 gromada Podlesie (powiat włoszczowski)

także:
 gromada Stromiec Podlesie (powiat radomski/białobrzeski)